Velika nagrada ZDA 1912 (uradno IV American Grand Prize) je tretja in zadnja dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 5. oktobra 1912 v Milwaukeeju. Zmagal je Caleb Bragg s Fiatom S74, zmagovalec zadnjih dveh dirk, David Bruce-Brown, pa se je v enakem dirkalniku smrtno ponesrečil na prostem treningu štiri dni pred dirko.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.racing-database.com 

1912
Sezona Velikih nagrad 1912